Malaltia de transmissió sexual
 Manitoba Teachers Society, sindicat Canadenc per a mestres 
 Mobile Telephone System, estàndard de telefonia mòbil
 Michigan Terminal System 
 Microsoft Transaction Server 
 Millennium Transit Services 
 Make To Stock/Manufacture To Stock 
 Maple Trading System 
 MTS (banda), una banda de música alemany.
 Member Technical Staff 
 Aeroport Matsapha (Swazilàndia), codi IATA.
 Arcelor Mittal, segons el seu  ticker  a la Borsa de Madrid.